James Dean (1931-1955) – attore statunitense
James Dean – film TV del 1976 diretto da Robert Butler
James Dean - La storia vera – film TV del 2001 diretto da Mark Rydell
James Dean – singolo del 1974 degli Eagles, dall'album On the Border
James Dean (I Wanna Know) – singolo del 2002 di Daniel Bedingfield, dall'album Gotta Get thru This
James Deen – attore pornografico statunitense